Die Premiership 2000 (aus Sponsoringgründen als Northern Ford Premiership bezeichnet) war die fünfte Saison der zweiten englischen Rugby-League-Liga. Den ersten Tabellenplatz nach Ende der regulären Saison belegten die Dewsbury Rams, die im Finale 13:12 gegen die Leigh Centurions gewannen. Die Widnes Vikings wurden in die Super League aufgenommen.

Tabelle

Finale

Weblinks 
 Premiership 2000 auf wigan.rlfans.com
 

2000
Rugby 2000